Кубок Шпенглера 2012 — 86-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 2012 года в швейцарском Давосе. Благодаря локауту в НХЛ на Кубок Шпенглера сборная Канады выставила звёздный состав и, разгромив в финале «Давос», в 12-й раз стала победителем престижного турнира.

Участники турнира

Группа «Торриани» 
  Витковице
  Салават Юлаев
  Фрибур-Готтерон

Группа «Каттини» 
  Сборная Канады
  Адлер Мангейм
  Давос

Результаты

Предварительный этап

Группа Торриани

Группа Каттини

Плей-офф

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Шпенглера
Декабрь 2012 года
Спорт в Швейцарии в 2012 году